Giseke ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Giseke (1822–1890), deutscher Verwaltungsjurist, Staatsminister in Sachsen-Meiningen
 Ludwig Giseke (1756–1832), deutscher Schriftsteller und Hofrat, Sohn von Nikolaus Dietrich Giseke
 Ludwig Karl Dietrich Giseke (1884–1953), deutscher Pfarrer
 Nikolaus Dietrich Giseke (1724–1765), deutscher Prediger und Schriftsteller
 Paul Dietrich Giseke (1741–1796), deutscher Arzt, Botaniker, Lehrer und Bibliothekar in Hamburg
 Robert Giseke (1827–1890), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Giesecke
 Gieseke